Esaias Tegnér levererades 1851 från Motala Warf i Norrköping till Jönköpings Nya Ångbåtsbolag i Jönköping. Fartygets varvsnummer var 32. Skrovet var av järn.
Fartyget var utrustat med en tvåcylindrig vinkelångmaskin, maskin nr 73, om 60 nom hk tillverkad vid Motala Verkstad i Motala.

Historik
1851	Maj. Fartyget levererades till Jönköpings Nya Ångbåtsbolag. Kontrakterad  	byggkostnad var 81 000 rdr rmt. Det sattes in på traden Stockholm-Jönköping. 
1869	Ny maskin installerades vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. 
1884	Fartyget köptes av Linköpings Rederi AB i Linköping. Det sattes i trafik på traden  	Stockholm-Linköping.
 1888	Fartyget sattes in på traden Stockholm-Medevi-Askersund. 
1895	Fartyget köptes av Otto Setterberg i Askersund. 
1896	Otto Setterberg bildade Ångfartygs AB Norra Wettern i Askersund. Fartyget fördes  	över på företaget.  
1897	Fartyget såldes till Stockholm. Det sattes in på traden Stockholm-Linköping. 
1898	25 maj. Fartyget grundstötte och sjönk. Det kondemnerades. 
1898	Juni. Fartyget såldes på auktion till Stockholms Transport och Bogserings AB i  	Stockholm. Fartyget byggdes om till pråm vid Ekensbergs varv i Stockholm och  	döptes om till TB 214 Esaias. Nytt tonnage blev 217 brt, 208 nrt.    --   	Fartyget döptes om till TB 355. 
1924	Fartyget skrotades vid Ekensbergs Varv

Referenser 

Passagerarfartyg på Göta kanal
Esaias Tegnér
Fartyg sjösatta 1851